XXIX Чемпионат России по современному пятиборью среди женщин проходил в Москве с 16 по 22 августа июня 2021 года. Одновременно проводился Чемпионат России среди мужчин.

Соревнования прошли на базе «Северный». Медали разыгрывались в лично-командном первенстве и в эстафетах. На старт вышла 38 спортсменка. Было проведено два полуфинала, по результатам которых 24 пятиборки 20 августа вступили в борьбу за звание чемпионки России по современному пятиборью 2021 года.

На чемпионате спортсменки представляли 7 регионов и городов России, так же ещё две участницы Фральцова Ксения и Утина Екатерина были допущены к старту по решению Федерации современного пятиборья России (ФСПР).

Главный судья соревнований — судья всероссийской категории Карташов Алексей Михайлович. Главный секретарь — судья всероссийской категории Кротова Любовь Юрьевна.

Расписание Чемпионата 
Расписание.

16 августа. Эстафета (женщины)

17 августа. Эстафета (мужчины)

18 августа. Полуфинал (женщины)

19 августа. Полуфинал (мужчины)

20 августа. Финал (женщины)

21 августа. Финал (мужчины)

22 августа. Смешанная эстафета

Чемпионат России женщины

Личный зачет. Победитель и призёры. 
Золотую медаль и звание чемпионки страны в личном первенстве завоевала пятиборка из Московской области Анастасия Чистякова. Она в упорной борье всего на 4 очка опередила москвичку Анну Буряк, бронзовую медаль получила Светлана Лебедева (Москва).

Плавание. Фехтование 
Первые два вида лучше всех прошли спортсменки из Санкт-Петербурга Анастасия Петрова (528 очков) и Мария Хамппу (519), опережавшие москвичек Светлану Лебедеву (515) и Анну Буряк (513). Чистякова с суммой 489 очков занимала 6 место.

Комбайн (лазер-ран) 
Но в лазер-ране пятиборки с берегов Невы уступили свои лидирующие позиции. Петрова опустилась на 10-е место, а Хамппу на 22-е. Зато отлично выступила Чистякова, она прошла дистанцию 3200 м с 4 огневыми рубежами с лучшим временем 12.03,0 (577 очков).

Комбайн. Результаты.

Результаты после 4-х видов.

Конкур 
К соревнованию по конкуру было допущено 18 спортсменок. 
Все пятиборки входившие в 6 лучших остались в лидирующей шестерке и по окончании верховой езды. А вот внутри «шестерки» произошли изменения. Лебедева на Оливии оказалась единственной, кто проехал трассу конкура без ошибок. Это позволило ей перебраться на третье место и получить бронзовую медаль. Чистякова допустила одну ошибку (293 очка). Но ехавшая последней Буряк сбила две «палки» (286 баллов) и в итоге отстала от Анастасии на 4 балла.

В итоге звание чемпиона России завоевала Анастасия Чистякова (Московская область), это ее первый успех в чемпионатах России в личном первенстве.

Итоговые результаты

Чемпионат России. Командный зачёт

Победитель и призёры

Результаты 
В командном первенстве полноценными составами выступали 6 команд.

Чемпионат России. Эстафеты 
 
*Женская эстафета. Победитель и призёры.
На старт вышли 10 команд, представлявшие 8 регионов Российской Федерации.

* Итоговые Результаты.

*Смешанная эстафета. Победитель и призёры.
На старт вышли 11 команд, представлявшие 7 регионов Российской Федерации.

Примечания 
Несколько слов о чемпионке России по современному пятиборью. Чистякова Анастасия (27.09.1997 г.р.). Член сборной команды России. Пятиборьем начала заниматься в 2010 года в СДЮШОР "Юность Москвы" по современному пятиборью и конному спорту (директор Карташов Алексей Михайлович) в группе Посудникова В.А. Трехкратная чемпионка России среди юниоров (2018), бронзовый призер Первенства Европы среди юниоров (2018) в команде. Чемпионка Европы в эстафете (2021г. Нижний Новгород).  Двукратная чемпионка России (2019г. в эстафете, 2021г. в личном первенстве). С сентября 2019 года выступает за за команду , тренируется в ГБУ "СШОР по по летним видам спорта" на ОУСЦ «Планерная» (Олимпийский учебно-спортивный центр). Постоянно тренируется под руководством Посудникова Владимира Александрович (второй тренер Миронов С.И.).

Источники 
 «Спорт-Экспресс» Официальный сайт
 «Советский спорт» Официальный сайт
 
Чемпионаты России по современному пятиборью
Спортивные соревнования в Москве